Паэт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Паэт, Саша (род. 1970) — немецкий гитарист, басист, музыкальный продюсер и миксер.
 Паэт, Урмас (род. 1974) — эстонский политик, член Европейского парламента от Эстонии с 2014 года.